HipHopDX — интернет-журнал с музыкальной критикой и новостями о хип-хопе. Нынешний президент и издатель сайта – Шарат Шериан, а главный редактор – Трент Кларк. HipHopDX является флагманским изданием Cheri Media Group.

HipHopDX был номинирован на премию BET Hip Hop Awards 2012 года в номинации «Лучший хип-хоп-сайт». 3 сентября 2013 года The Source добавил HipHopDX на третье место в их списке 2013 Digital Power 30, в который входят самые популярными сайты в хип-хоп-индустрии.

Награды по итогам года 
Источник

MC/Рэпер года
2006: Лупе Фиаско
2007: André 3000 из Outkast
2008: Нас
2009: Raekwon
2010: Эминем
2011: Tech N9ne
2012: Кендрик Ламар
2013: Кендрик Ламар
2014: Big K.R.I.T.
2015: Кендрик Ламар
2016: Chance the Rapper
2017: Кендрик Ламар
2018: J. Cole

Альбом года
2006: Lupe Fiasco’s Food and Liquor — Лупе Фиаско
2007: Graduation (альбом) — Канье Уэст
2008: I Pledge Allegiance to the Grind II — Киллер Майк
2009: Only Built 4 Cuban Linx... Pt. II — Raekwon
2010: My Beautiful Dark Twisted Fantasy — Канье Уэст
2011: Section.80 — Кендрик Ламар
2012: Good Kid, M.A.A.D City — Кендрик Ламар
2013: Run the Jewels — Run the Jewels
2014: PRhyme (альбом) — PRhyme
2015: To Pimp a Butterfly — Кендрик Ламар
2016: Coloring Book — Chance the Rapper
2017: DAMN. — Кендрик Ламар
2018: KOD — J. Cole

Продюсер года
2006: will.i.am
2007: Polow da Don
2008: Black Milk
2009: No ID
2010: Канье Уэст
2011: Big K.R.I.T.
2012: The Alchemist
2013: Mike Will Made It
2014: DJ Mustard
2015: Metro Boomin
2016: Kaytranada
2017: Metro Boomin

Куплет года
2006: R.A. the Rugged Man — «Uncommon Valor: A Vietnam Story»
2007: André 3000 — «Da Art of Storytellin’ Pt. 4»
2008: Джо Бадден — «Who?»
2009: Ghostface Killah — «Gihad»
2010: Ники Минаж — «Monster (песня Канье Уэста)»
2011: Кендрик Ламар — «HiiiPower»
2012: Киллер Майк — «Reagan»
2013: Кендрик Ламар — «Control»
2014: Big K.R.I.T. — «Mt. Olympus»
2015: Дрейк — «Back to Back»
2016: Chance the Rapper — «Ultralight Beam»
2017: Эминем — «The Storm»
2018: Jay Rock — «King’s Dead»

Микстейп года
2008: The Bar Exam 2 — Royce da 5’9"
2009: So Far Gone — Дрейк
2010: K.R.I.T. Wuz Here — Big K.R.I.T.
2013: Acid Rap — Chance the Rapper
2014: Tha Tour Pt. 1 — Rich Gang
2015: It’s Better This Way — Big K.R.I.T.
2016: Tabernacle: Trust the Shooter — Royce da 5’9"

Восходящая звезда года
2007: Blu
2008: Wale
2009: Fashawn
2010: Yelawolf
2011: Action Bronson
2012: Joey Badass
2013: Chance the Rapper
2014: Винс Стейплс
2015: Fetty Wap

Не хип-хоп-альбом года
2006: St. Elsewhere — Gnarls Barkley
2007: Back to Black — Эми Уайнхаус
2008: Seeing Sounds — N.E.R.D
2009: Love the Future — Chester French
2010: The Lady Killer — Си Ло Грин
2011: Nostalgia, Ultra — Фрэнк Оушен
2012: Channel Orange — Фрэнк Оушен
2013: The 20/20 Experience — Джастин Тимберлейк
2014: Souled Out — Дженей Айко
2015: Beauty Behind the Madness — The Weeknd

Недооценённый альбом года
2007: Below the Heavens — Blu & Exile
2008: Johnson&Jonson — Johnson&Jonson
2009: Born and Raised — Cormega
2010: Nineteen Ninety Now — Celph Titled & Buckwild
2011: Dr. Lecter — Action Bronson
2012: Trophies — O.C. и Apollo Brown
2013: Czarface — Czarface
2014: Faces — Мак Миллер
2015: The Good Fight — Oddisee
2016: Handshakes with Snakes — Apathy
2017: At What Cost'' — GoldLink

Возвращение года
2007: UGK
2008: Q-Tip
2009: Wu-Tang Clan
2010: Ллойд Бэнкс
2011: Common
2012: Juicy J
2013: Мак Миллер
2014: G-Unit
2015: Dr. Dre
2016: A Tribe Called Quest
2017: Jay-Z
2018: Meek Mill

Тур года
2010: The Home & Home Tour — Jay-Z и Эминем
2011: Watch the Throne Tour — Jay-Z и Канье Уэст
2012: Club Paradise Tour — Дрейк

Примечания

Ссылки 

 

Музыкальные сайты США
Хип-хоп-сайты
Журналы, появившиеся в 1999 году